Szwajcaria:
 Seftigen – gmina w kantonie Berno, w okręgu Thun
 Seftigen – dawny okręg (Amtsbezirk) w kantonie Berno

Osoby:
 Ludwig von Seftigen – dawny najbogatszy mieszkaniec Berna